La linea IND Fulton Street è una linea, intesa come infrastruttura, della metropolitana di New York che collega Brooklyn e Queens. I services che attualmente la utilizzano sono le linee A e C.

La sezione sotterranea, che costituisce gran parte della linea, era un tempo parte dell'Independent Subway System, la sezione in superficie, parte superstite della demolita Fulton Street Elevated, era gestita dalla BMT.

Percorso

Altri progetti